Honkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Honkasaari (ö i Kuhmois, Pitkävesi),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Kuhmois, Isojärvi),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 61,02, long 24,93),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,11, long 26,79),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,27, long 26,78),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 61,28, long 24,57),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,41, long 25,53),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,46, long 26,54),  (25 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 26,44),  (30 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,40, long 26,66),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,83, long 26,47),  (4 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,82, long 26,77),  (3 ha)
 Honkasaari (ö i Äänekoski, Niinivesi),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,46, long 26,15),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi, lat 63,61, long 25,97), 
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,26, long 28,17),  (4 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,38, long 28,17),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,20, long 28,38),  (2 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,45, long 28,30),  (6 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,74, long 29,42),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,70, long 28,60),  (2 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,81, long 28,86),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,47, long 28,74),  (6 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,60, long 28,90),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Kajanaland, Kajana),  (2 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,24, long 27,94),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus, lat 62,29, long 28,26),  (2 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,54, long 27,41),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,31, long 27,20),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,15, long 27,82),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,17, long 27,67),  (2 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Mellersta Österbotten, Kaustby, lat 63,50, long 24,78),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi, lat 63,65, long 24,74),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Äänekoski, Pyhäjärvi),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Äänekoski, Konginkangas),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Jämsä, Kuorevesi),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,10, long 28,15),  (2 ha)
 Honkasaari (ö i Kannonkoski, Kannonjärvi),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,00, long 27,63),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Pihtipudas, Kolima),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,69, long 27,02),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,67, long 26,87),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,99, long 26,66),  (3 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Lappland, Tornedalen), 
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Haapavesi-Siikalatva),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus, lat 62,66, long 28,11),  (20 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,80, long 28,47),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,00, long 28,73),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,24, long 26,29),  (2 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,36, long 26,99), 
 Honkasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,44, long 26,58),  (16 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,46, long 26,91),  (12 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,46, long 26,07),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,51, long 25,87), 
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,79, long 29,28),  (3 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,89, long 29,64),  (63 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,75, long 28,60),  (4 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 63,27, long 29,36), 
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,41, long 29,69),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,33, long 29,96),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,18, long 29,71),  (16 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,07, long 29,97), 
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,19, long 29,98),  (9 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 63,20, long 29,09),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,45, long 29,13),  (53 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,75, long 30,13),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,23, long 27,58),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu),  (25 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,25, long 26,24),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,14, long 30,52),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 63,05, long 30,76),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,51, long 29,01),  (10 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,68, long 29,19),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,82, long 29,51),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,47, long 28,65),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,96, long 28,69),  (31 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,99, long 29,23),  (2 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,63, long 29,46),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra, lat 61,49, long 29,38),  (37 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra, lat 61,55, long 29,56), 
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,07, long 29,52),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra, lat 61,16, long 28,77), 
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,31, long 27,98),  (22 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,52, long 28,38),  (5 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,98, long 27,90),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,02, long 28,28),  (25 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 63,01, long 26,62),  (94 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 63,02, long 26,95),  (4 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,47, long 30,56),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,82, long 29,49),  (4 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,81, long 26,80),  (38 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,12, long 25,58),  (2 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,92, long 27,16),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,13, long 27,57),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,35, long 27,27),  (2 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,79, long 27,02),  (6 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,88, long 27,54),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,58, long 29,35),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,53, long 29,60),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,84, long 23,82),  (2 ha)
 Honkasaari (ö i Kannonkoski. Pudasjärvi),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,59, long 28,29),  (2 ha)
 Honkasaari (ö i Pihtipudas, Muurasjärvi),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kouvola, lat 60,61, long 26,78),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,68, long 24,20),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,29, long 26,79),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Viitasaari, Suovanselkä),  (0 ha)
 Honkasaari (ö i Viitasaari, Ylä-Keitele),  (60 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra, lat 61,43, long 28,54),  (1 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,54, long 28,59),  (3 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,17, long 24,36),  (2 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,16, long 24,68),  (11 ha)
 Honkasaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,14, long 27,71),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar